Vimana – oggetto volante della mitologia induista
 Vimana – elemento architettonico
 Vimana – album dei Nova del 1976